Donggang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Donggang-myeon, Naju, socken i Naju, Södra Jeolla, 
 Donggang-myeon, Goheung-gun, socken i Goheung-gun, Södra Jeolla,